Paris  peut désigner :
 le  de Paris ;
 une série télévisée française diffusée en 2009 sur M6.